EcoVision Festival - Festival Internazionale di Ambiente e Cinema è stata una manifestazione cinematografica di tematica ambientale che si svolge a Palermo dal 2005. Si svolge a Palermo e, dal 2009, anche a Fortaleza (in Brasile), nel Dragão do Mar de Arte e Cultura, grazie a un accordo con l'Associazione HARCO. Si è conclusa nel 2011.

Il festival si concentra sul tema uomo-ambiente, sull'ecosostenibilità, sulla tematica ambientale promossa dalla sensibilità dei videomaker. È uno dei più importanti festival d'Europa sulla tematica. Nel 2009 ha ricevuto 998 opere da 70 Paesi. La 5ª edizione ha annoverato 50 registi e produttori intervenuti durante il festival; 55 film in concorso; 30 Paesi selezionati; 121 anteprime mondiali, di cui 10 in concorso; 30 anteprime europee, di cui 3 in concorso; 132 anteprime nazionali, di cui 26 in concorso. Il festival assegna il "Gran Premio EcoVision Festival concesso dalla Fondazione Banco di Sicilia.

Note

Collegamenti esterni 
 

Festival cinematografici italiani del passato
Festival cinematografici a Palermo